«Дина́мо» Сухум — абхазский футбольный клуб из Сухума. Основан в 1927 году. По некоторым данным Сухумский Динамо был создан в 1937 году. Исторические данные говорят о том, что создание Динамо Сухум и Динамо Киев совпадает, о чем говорит символика которая один в один кроме названия города совпадает с символикой Динамо Киев.

История

1936 
Динамо Киев вышел победителем матче проведенном в Сухуми.

1946—1991 
1946 год — первое участие клуба в первенстве СССР.

В 1988 году абхазские футболисты поехали в город Павлодар играть финальные встречи за переход в первую лигу первенства СССР по футболу. В 1989 году «Динамо» выиграло финальную пульку и получило возможность играть в Первой лиге.

В Первой лиге «Динамо» играло два года — в 1990 и 1991 годах. Будучи новичками Первой лиги, «Динамо» Сухум в 1990 году в 38 матчах одержали 14 побед, 8 игр завершили вничью и 16 проиграли, заняв в итоговой таблице 12 место. В свой дебютный сезон поспешно собранная команда опередила многие опытные клубы, в том числе «Зенит», «Кубань», «Котайк», «Кайрат». Лучшим бомбардиром сезона стал Георгий Чалигава — 12 мячей. В 1990 году Сухумские динамовцы вошли в десятку лучших, а в 1991 году команда заняла шестое место и получила право играть в Высшей лиге Чемпионата СССР. Руководил командой в тот период известный российский тренер Олег Долматов.

1992—2009 
4 апреля 1992 года сухумское «Динамо» должно было сыграть свою первую игру в высшей лиге.

С начала 2000-х годов «Динамо» не могло участвовать в чемпионате: не было ни игроков, ни тренеров. Команда ограничивалась редкими товарищескими играми ветеранов.

В 2004 году обсуждалась возможность участия в ЛФЛ России сборной команды Абхазии, которая выступала бы под флагом сухумского «Динамо». В 2008 году рассматривался вопрос участия клуба в ЛФЛ России в зоне Юг.

С 2010 
В 2010 году клуб возродился усилиями бывших игроков «Динамо», которые играли в союзном первенстве, и при ощутимой поддержке республиканских властей.

Впервые за одиннадцать лет «Динамо» приняло участие в чемпионате Абхазии. Главным тренером стал бывший наставник команды Олег Долматов. Возвращение в большой футбол оказалось удачным: были выиграны бронзовые медали чемпионата и завоёван Кубок Абхазии, в финале в дополнительное время обыгран новоиспечённый чемпион страны ФК «Гагра».

Результаты

Абхазия 
 Чемпионат Абхазии
  Чемпион (1): 1994
  Вице-чемпион (2): 1997 ,1998
  Бронзовый призёр (3):2010,2011,2020

 Суперкубок Абхазии
  Финалист (2): 1996,2011

 
 Кубок Абхазии
  Победитель (2):1996,2010
  Финалист (1):1994

СССР

Кубок СССР 
 1961 — 1/64 финала
 1962 — 1/256 финала
 1963 — 1/512 финала
 1964 — 1/64 финала
 1965 — 1/16 финала
 1965/1966 — 1/512 финала
 1966/1967 — 1/256 финала
 1967/1968 — 1/2048 финала
 1987/1988 — 1/8 финала
 1988/1989 — 1/64 финала
 1990/1991 — 1/64 финала
 1991/1992 — 1/64 финала

Главные тренеры 
 Дзяпшипа, Ниязи Александрович (1961)
 Грамматикопуло, Георгий Саввич (1964—1966)
 Грамматикопуло, Георгий Саввич (1971—1974)
 Норакидзе, Анатолий Леванович (1977—1978)
 Дзяпшипа, Ниязи Александрович (1979—1984)
 Грамматикопуло, Георгий Саввич (1985—1986)
 Норакидзе, Анатолий Леванович (1987—1989)
 Долматов, Олег Васильевич (1990—1991)

Чемпионат Грузии 
 В чемпионате Грузии по футболу 2005/2006 выступала команда из Тбилиси под названием «Динамо-Сухуми», причём матч «Динамо» Сухуми с командой ФК «Цхинвали», также базирующейся в Тбилиси, являлся матчем открытия чемпионата.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба Динамо Сухум
 Статистика на klisf.info

Спортивное общество «Динамо»
Футбольные клубы Абхазии
Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Сухума